Нурахмедов — фамилия.
 Нурахмедов, Габил (Хамиль) Кямранович (род. 1992) — азербайджанский и российский футболист.
 Нурахмедов, Камиль Кямран оглы (род. 1991) — азербайджанский футболист. 
 Нурахмедов, Кямран Расим оглы (род. 1967) — советский, российский и азербайджанский футболист.